Барнау́льская духо́вная семина́рия — религиозная духовная образовательная организация Русской православной церкви (РПЦ), расположенная в городе Барнауле. Деятельность направлена на подготовку служителей и религиозного персонала РПЦ. В более широком смысле семинария готовит православных миссионеров, преподавателей духовных учебных заведений, других работников отделов и учреждений Барнаульской епархии Московского патриархата, специалистов в области преподавания Закона Божия в нерелигиозных учебных заведениях и полковых священников (капелланов). Полное официальное наименование: Религиозная организация — духовная образовательная организация высшего образования  «Барнаульская духовная семинария Барнаульской Епархии Русской Православной Церкви». По состоянию на 2022 год семинария имеет государственную аккредитацию организации высшего образования — бакалавриат — по направлению 48.00.00 «Теология».

Ректор — епископ Барнаульский и Алтайский Сергий (Иванников).

История

В 1869 года святителем Макарием (Невским) основано Барнаульское духовное училище, закрытое после Октябрьского переворота 1917 года. 

В 1997 году оно было возрождено, а в 2006 году получило статус духовной семинарии. Является единственным духовным вузом Алтайского края.

Число учащихся в Барнаульской духовной семинарии не постоянно:

 в 2006—2007 учебном году в семинарии было 43 слушателя (из них 12 студентов очного отделения);
 в 2009—2010 гг. в БПДС учились 152 человека (из них 96 студентов обучались по форме экстерната);
 в 2022-2023 учебном году в семинарии обучение проводится по двум направлениям: подготовка служителей и церковного персонала (17 студентов очной формы обучения и 70 — заочной) и 48.03.01 «Православная теология» (17 студентов очной формы).

С целью повышения качества преподавания в сфере IT-технологий, Барнаульская духовная семинария тесно сотрудничает с Алтайским государственным университетом.

Учебный процесс 
Семинария готовит будущих священнослужителей. Принимаются лица мужского пола в возрасте от 17 до 35 лет, окончившие 11 классов, холостые или женатые (первым браком). Срок обучения пять лет.

Студенты изучают литургику, Священное Писание Ветхого и Нового Заветов, катехизис, нравственное богословие, патрологию, гомилетику, общую церковную историю, историю Русской Православной Церкви, практическое руководство для пастырей, сектоведение, церковное искусство, пастырское богословие, психологию, педагогику, экономику прихода, догматическое богословие, основное богословие, литургическое богословие, сравнительное богословие, основы безопасности жизнедеятельности, церковное право, византологию, историю России, церковное пение, государственное законодательство о религии, Миссиологию, концепции современного естествознания, философию, историю религий, стилистику, историю Поместных Православных Церквей, информатику, учат русский, алтайский, английский, немецкий, церковнославянский, латинский, древнегреческий языки.

Уникальной особенностью Барнаульской семинарии является изучение алтайского языка, культуры и традиций коренного населения Горного Алтая.

Воспитанники, даже если являются жителями краевого центра, живут при семинарии. Жизнь в духовной школе построена с учётом традиций и устава Русской православной церкви. Студенты участвуют в богослужениях, поют на клиросе, несут послушания в качестве пономарей, иподиаконов, ризничных, дежурных по храму.

Ректоры 
 Епископ Максим (Дмитриев) (2006 — 16 июля 2013)
 Митрополит Сергий (Иванников) (с 16 июля 2013 года)

Примечания

Литература 
 
 Барнаульская Духовная семинария: история становления / сост. иер. Георгий Крейдун. — Барнаул : [б. и.], 2008. — 32 с.
 Барнаульская православная духовная семинария: история становления / составители Крейдун Ю. А., Изосимов А. А. — Барнаул: Барнаульская православная духовная семинария, 2013. — 32 с.
 Гуляев А. М. Сотрудничество Барнаульской Духовной семинарии с ВУЗами г. Барнаула // Молодежь — Барнаулу. Материалы XX городской научно-практической конференции молодых ученых. Главный редактор Ю. В. Анохин. 2019. — С. 487—488.
 Стахнёв Г. О. История Барнаульской духовной семинарии // Молодежь — Барнаулу. Материалы XXI городской научно-практической конференции молодых ученых. Главный редактор Ю. В. Анохин. 2020. — С. 427—428.

Ссылки 
 Официальный сайт БПДС.
 Барнаульская православная духовная семинария  // Сайт Барнаульской епархии РПЦ.
 День знаний в БПДС // Репортаж Союз-ТВ на YouTube.

Духовные семинарии Русской православной церкви
Высшие учебные заведения Барнаула
Барнаульская и Алтайская епархия
Появились в 2006 году в России
2006 год в Алтайском крае